Cuando nos referimos a Calasanz podemos referirnos a:

Lugares 
 Calasanz
 Peralta de Calasanz
 Castillo de Calasanz
 Calasanz: Barrio de Medellín, Colombia.

Personajes 
 José de Calasanz, santo fundador de la orden de las Escuelas Pías.
 José de Calasanz Vives y Tutó
 Miguel de Calasanz